

Cinema 
 People Hold On – film del 2015 diretto da Michael Seater

Musica 
 People Hold On – singolo dei Coldcut del 1989
 People Hold On ... The Remix Anthology – album di remix di Lisa Stansfield del 2014